Gjerlev (plaats), plaats in Denemarken
 Gjerlev (parochie), parochie in Denemarken